За даними «Державного водного реєстру» Росії кількість річок в країні, довжиною понад 10 кілометрів становить близько 3,2 мільйона одиниць. У цій статті наведено дві таблиці, перша відображає розподіл кількості річок довжиною понад 100 км по водозбірних басейнах, а друга — список річок Росії довжиною понад 500 км.

Розподіл річок Росії по водозбірних басейнах 
Територією Росії протікає 3 532 річки довжиною понад 100 км, з яких:
 від 100 до 199 км — 2 405 річок;
 від 200 до 499 км — 900 річок;
 від 500 до 999 км — 174 річки;
 понад 1000 км — 53 річки.

Річки Росії довжиною понад 500 км

Способи визначення довжини річок 
Яка річка в Росії є найдовшою? Дивлячись на таблицю, на перший погляд можна сказати, що це річка Об з Іртишом. Але на це питання можна відповісти по-різному. Довжина річки є одним із мало визначених критеріїв. Невизначеність довжини, особливо наочно демонструється для річок у яких притоки довші, ніж ділянка головної річки, яка знаходиться вище за течією від гирла цієї притоки (приклад Обі з Іртишом). Також, якщо річка утворюється від злиття двох, або більше річок, скажімо, як Амур, який утворюється в результаті злиття Шилки і Аргуні.

Отже, яка річка є найдовшою у Росії?

Якщо взяти річку, що тече від витоку до гирла під одною і тією ж назвою, то нею буде Лена (поз. 3 у таблиці) з довжиною 4 400 км. Однак Лена має велику притоку — річку Вітім, яка в свою чергу, утворюється в результаті злиття двох інших річок — Чини та Вітімкана. Від витоку Вітімкана, через річку Вітім, і до гирла Лени, довжина цієї водної системи складе 4 692 км, тобто майже на 300 км більше ніж довжина головної річки.

Річка Об утворюється в результаті злиття річок Катуні та Бії. Довжина Катуні від її витоку до гирла Обі складе — 4 338 кілометрів. Система Об — Іртиш до розпаду Радянського Союзу вважався найдовшою річкою в країні — довжиною 5 410 км, хоча джерела Іртиша (зокрема, річки Чорний Іртиш) знаходяться у Китаї. Зараз значна частина річки Іртиш знаходиться на території Республіки Казахстан (1 700 км) і Китаю (525 км), тому від довжина цієї водної системи, на території Росії, залишається тільки 3 050 км. Але, є ще одна велика притока Обі — річка Чулим. Якщо виміряти довжину Обі від витоку правої складової Чулима — річки Білий Іюс, одержимо довжину 4 565 км.

Ще один дуже довгий, безперервний потік складається із річок Селенги з Ідером, озера Байкал і Ангари з Єнісеєм — 5 075 км, з них у Росії — 4 460 км.

Прийнято вважати, що Амур утворюється в результаті злиття річок Шилка і Аргунь, при цьому довжина його становить «всього» 2 824 км. Але рахуючи від витоку річки Керулен, озеро Гулунь-Нур, річка Аргунь і до гирла Амуру, довжина його становитиме 5 052 км, із них у Росії 4 133 км. Рахуючи від витоку річки Хайлар (так називають річку Аргунь у Китаї) до гирла Амуру, його довжина буде 4 444 км. А інша водна система річок: Онон, Шилка і Амур, становитиме — 4 279 км, при цьому на територію Росії припадає — 3 981 км.

Найдовша річка Європи та європейської частини Росії — Волга — 3531 км. Однак, якщо виміряти її довжину від витоку річки Ками, довжина становитиме — 3 560 км, а від витоку річки Оки — буде ще більшою — 3 731 км.

Із інших великих європейських річок — Дніпро із 2201 км, в Росії протікає на ділянці в 485 км. Найбільша притока Дніпра, річка Десна (із 1 130 км тільки 556 км, Західна Двіна, також — із 1020 км тільки 325 км.

Рейтинг річок в Росії під одним ім'ям від витоку до гирла 
Серед річок, що протікають тільки по території Росії, і від витоку до гирла мають одне і те ж ім'я, в першу десятку можна буде включити:
 Лена — 4 400 км
 Об — 3 650 км
 Волга — 3 531 км
 Єнісей — 3 487 км
 Нижня Тунгуска — 2 989 км
 Амур — 2 824 км
 Вілюй — 2 650 км
 Оленьок — 2 292 км
 Алдан — 2 273 км
 Колима — 2 129 км

Рейтинг найдовших безперервним водних потоків в Росії та сусідніх країнах 
Якщо річки класифікувати за довжиною безперервного водного потоку, що більш логічно, то рейтинг буде виглядати по-іншому:
 Чорний Іртиш — озеро Зайсан — Іртиш — Об — 5 410 км (в Росії — 3 050 км)
 Ідер — Селенга — озеро Байкал — Ангара — Єнісей — 5 075 км (в Росії — 4 460 км)
 Керулен — озеро Гулунь-Нур — Аргунь — Амур — 5 052 км (в Росії — 4 133 км)
 Вітімкан — Вітім — Лена — 4 692 км
 Білий Іюс — Чулим — Об — 4 565 км
 Аргунь (Хайлар) — Амур — 4 444 км (в Росії — 4 133 км)
 Лена — 4 400 км
 Катунь — Об — 4 338 км
 Малий Єнісей (Ка-Хем) — Єнісей — 4 287 км (в Росії — 3 930 км)
 Онон — Шилка — Амур — 4 279 км (в Росії — 3 981 км)

Рейтинг найдовших безперервним водних потоків в Росії 
Серед річок з найдовшим безперервним водним потоком, що протікають тільки по території Росії, в першу десятку можна включити:
 Вітімкан — Вітім — Лена — 4 692 км
 Білий Іюс — Чулим — Об — 4 565 км
 Селенга — озеро Байкал — Ангара — Єнісей — 4 460 км
 Лена — 4 400 км
 Катунь — Об — 4 338 км
 Аргунь — Амур — 4 133 км
 Бій-Хем — Єнісей — 4 123 км
 Онон — Шилка — Амур — 3 981 км
 Малий Єнісей (Ка-Хем) — Єнісей — 3 930 км
 Об — 3 650 км

Список річок Росії довжиною понад 500 км 

Жирним шрифтом — показані річки з довжиною (км) офіційною або найбільш поширеною в довідниках.

Курсивом — показані річки з довжиною (км) неофіційною або не поширеною в довідниках, але довжина їх перевищує офіційні (найбільш поширені) дані по довжині, в тому числі з непоширеними даними про витоки-притоки річки.

Примітки

Посилання 

 Данные Государственного водного реестра 
 Большие реки России 
 Мунгарагийн-Гол — Шишхид-Гол — Кызыл-Хем — Каа-Хем. В истоках Енисея 
 Открыты истинные истоки Лены и Енисея 
 A Regional, Electronic, Hydrographic Data Network For the Arctic Region на R-Arcticnet.sr 
 Water. Річки Росії на сайті: UNESCO: Water resources 
 Самые длинные реки России 

 
Росія